Ligat ha’Al 2007/2008 (hebr. ליגת העל albo zwana Izraelską Ekstraklasą lub ze względów sponsorskich Ligat Toto) – 
była 9. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Izraelu pod tą nazwą. 
Brało w niej udział 12 drużyn, które w okresie od 18 sierpnia 2007 do 1 czerwca 2008 rozegrały 33 kolejki  meczów.  
Beitar Jerozolima zdobył drugi tytuł z rzędu, a szósty w swojej historii.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 Ligat ha’Al 2007/2008 - rsssf
 Ligat ha’Al 2007/2008 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Ligat ha’Al 
 Oficjalna strona IFA 

2007 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Izraelu
2007 w Izraelu
2008 w Izraelu